Frederick Merriman (1818–1865), 19. századi új-zélandi politikus
Frederick Merriman (1873–1940), olimpiai bajnok brit kötélhúzó az 1908. évi nyári olimpiai játékokon